Панн

 Панн, Антон (1796—1854) — румынский писатель, поэт, композитор и фольклорист.
 Панн — коммуна во французском департаменте Луаре региона Центр.
 Панн — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.

См. также 
 Пан